Косарев, Николай:* Косарев, Николай Андреевич (1916—1971) — поездной вагонный мастер военно-санитарного поезда № 342, Герой Социалистического Труда.
 Косарев, Николай Валентинович (род. 1950) — член Совета Федерации.
 Косарев, Николай Иванович — советский звукооператор.